DK83 steht für:
 Droga krajowa 83, eine Landesstraße in Polen

DK-83 steht für:
 Region Syddanmark, ISO-3166-2-Code der dänischen Region

DK83